Francesco di Pellegrino (XVI secolo–1552) – pittore e decoratore italiano
 Giuseppe Di Pellegrino (1959-) – neuroscienziato italiano